Matilde de Boulogne (1170-16 de octubre de 1210) fue la menor de las dos hijas de Mateo de Alsacia y de su esposa, la condesa María de Boulogne. Matilde se convirtió en duquesa consorte de Brabante como la primera esposa del duque Enrique I de Brabante.

Biografía 
El matrimonio de los padres de Matilde fue anulado el mismo año de su nacimiento, y su madre se convertiría en monja benedictina en la abadía de Santa Austreberta, en Montreuil, falleciendo en 1182. El padre de Matilde continuó gobernando el condado de Boulogne hasta su muerte en 1173, siendo sucedido por su hija mayor, Ida.

A los nueve años, en 1179, Matilde contrajo matrimonio con Enrique de Brabante. Tendrían siete hijos:

 María (c. 1190-mayo de 1260), desposó en Maastricht después del 19 de mayo de 1214 al emperador Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Se casaría en segundas nupcias en julio de 1220 con el conde Guillermo I de Holanda.
 Adelaida (nacida c. 1190), desposó en 1206 al conde Arnoldo III de Looz. El 3 de febrero de 1225 se casaría en segundas nupcias con Guillermo X de Auvernia; y en terceras nupcias el 21 de abril de 1251 con Arnold van Wesemaele.
 Margarita (1192-1231), desposó en enero de 1206 al conde Gerardo III de Guelders (fallecido el 22 de octubre de 1229).
 Matilde (c. 1200-22 de diciembre de 1267), desposó en Aquisgrán en 1212 al conde Enrique II del Palatinado (murió en 1214). Se casó en segundas nupcias el 6 de diciembre de 1214 con el conde Florencio IV de Holanda.
 Enrique II (1207-1 de febrero de 1248), duque de Brabante. Desposó antes del 22 de agosto de 1215 a María de Suabia; desposó en segundas nupcias a Sofía de Turingia, en 1240.
 Godofredo (1209-21 de enero de 1254), señor de Gaesbeek. Desposó a María van Oudenaarde.
 Niño cuyo nombre y sexo son desconocidos.

Matilde falleció el 16 de octubre de 1210 y fue enterrada en la Iglesia de San Pedro, en Lovaina.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Casa de Lorena
Duquesas consortes del siglo XII
Duquesas consortes del siglo XIII
Nobles alemanas del siglo XII
Nobles alemanas del siglo XIII

Francesas del siglo XIII
Francesas del siglo XII